Die 1. HNL 2001/02 war die elfte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 2001 und endete am 4. Mai 2002.

Titelverteidiger war HNK Hajduk Split.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Mannschaften aufgestockt. Zu den zwölf Vereinen aus der vorigen Spielzeit traten auch vier Aufsteiger der 2. HNL an. Da für die folgende Saison wieder eine Reduzierung auf zwölf Teams angestrebt wurde, stiegen vier Mannschaften direkt ab, und zwei Klubs mussten in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiele 

|}
Alle Klubs blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2001/02 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 2001/02  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02